Nevio – nome proprio di persona italiano maschile
Nevio – cantante tedesco di origine italiana
Nevio – album di debutto di Nevio
Gneo Nevio – poeta e drammaturgo latino